Орта — многозначный термин.

Топоним 
 Орта — озеро в Италии
 Орта (Орт) — польская и литовская монета
 Орта — район в провинции Чанкыры (Турция)
 Орта (Азорские острова)
 Орта (Вила-Нова-ди-Фош-Коа)
 Орта — подрайон Барселоны.
Орта - река в Италии

Персоналии 
 Орта, Адольфо (1957—2016) — кубинский боксёр лёгких весовых категорий.
 Орта, Андре (род. 1996) — португальский футболист.
 Орта, Виктор (1861—1947) — бельгийский архитектор.
 Орта, Лале (род. 1960) — турецкая футболистка, тренер, спортивный комментатор и судья. Первая представительница Турции, включённая в список судей ФИФА
 Орта, Мария Тереза (род. 1937) — португальская писательница и поэтесса, деятельница феминистского движения.
 Орта, Рикарду (род. 1994) — португальский футболист, полузащитник клуба «Малага» и сборной Португалии.

Прочее 
 Орта — орошаемые земли в Португалии.

См. также 
 Рамуш-Орта, Жозе
 Орта-Кесек-Улукул
 Орта-Кисек-Отаркой
 Орта-Баксан
 Орта жуз
 Орта-Кисек-Айтуган
 Орт